Georges Jeannin (1841 - 1925), artiste peintre français ;
 Frédéric-Émile Jeannin (1859-1925), graveur et illustrateur français ;
 Henri Jeannin (1872-1973), constructeur automobile et motoriste alsacien ;
 Mickaël Jeannin (né en 1987), coureur cycliste français ;
 Pierre Jeannin (1540 ? - 1623), homme d'État, juriste et écrivain français, connu comme le président Jeannin ;
 Sandy Jeannin (né en 1976), joueur professionnel suisse de hockey sur glace ;
 Sofi Jeannin, chanteuse et chef de chœur suédoise ;
 Alain Jeannin, journaliste et rédacteur en chef à France Télévisions ( RFO ) ;
 Louis Jeannin (1907 - ?), pilote motocycliste français.

Voir aussi 
Janine, Jeanne

Homonymie de patronyme